Dit is de wereldranglijst voor mannen van juni 2022 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 juni 2022.

Mannen 06